Евдокимово — топоним в России:
 Евдокимово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области;
 Евдокимово — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области;
 Евдокимово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области;
 Евдокимово — деревня в Городецком районе Нижегородской области;
 Евдокимово — деревня в Орловском районе Орловской области;
 Евдокимово — деревня в Печорском районе Псковской области.